James Cahill ist der Name folgender Personen:

* James Cahill (Kunsthistoriker) (James Francis Cahill; 1926–2014), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 James Cahill (Snookerspieler) (* 1995), englischer Snookerspieler